Jahraus ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Jahraus (1892–1963), Spezialeffekt-Techniker
 Oliver Jahraus (* 1964), deutscher Germanist und Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaftler